Jméno Willow pochází z moderní angličtiny. Významem jména Willow je „vrba“. Jméno je odvozeno od slova ze staré angličtiny „welig“.

 Jméno
 Willow Smithová – americká herečka
 Willow Shields

 Jiné významy
 Willow (film) – film od George Lucase
 Willow (seriál) – TV série Jonathana Kasdana 
 Willow (Aljaška) – město na Aljašce v USA
 Willow (Florida) – zaniklé sídlo na Floridě v USA
 Willow Weep for Me – skladba od Ann Ronellové
 Willow Rosenbergová – postava ze seriálu Buffy, přemožitelka upírů
 Willow Ufgood (fiktivní postava) – Nelwyn z filmu Willow